Чернавская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Чернавская волость (Елецкий уезд) — в составе Орловской губернии
 Чернавская волость (Скопинский уезд) — в составе Рязанской губернии
 Чернавская волость (Николаевский уезд) — в составе Самарской губернии
 Чернавская волость (Балашовский уезд) — в составе Саратовской губернии
 Чернавская волость (Кирсановский уезд) — в составе Тамбовской губернии
 Чернавская волость (Курганский уезд) — в составе Тобольской губернии